

Peinture 
 Les Amants (1630) œuvre du peintre persan Reza Abbasi ;
 Les Amants (1928), tableau surréaliste de René Magritte ;

Cinéma 
 Les Amants (1958), film français de Louis Malle ;
 Les Amants diaboliques (1943), film italien de Luchino Visconti ;
 Les Amants de Vérone (1949), film français de André Cayatte ;
 Les Amants du Capricorne (1949), film britannique d’Alfred Hitchcock ;
 Les Amants maudits (1952), film français de Willy Rozier ;
 Les Amants du Pont-Neuf (1991), film français de Léos Carax ;
 Les Amants réguliers (2005), film français de Philippe Garrel ;
 Les Amants du Texas (2013), film dramatique américain de David Lowery ;
 Les Amants passagers (2013), film espagnol de Pedro Almodóvar ;

Musique 
 Les Amants de Venise (1953), opérette de Vincent Scotto ;
 Les Amants (1991), chanson du groupe français Les Rita Mitsouko ;

Télévision 
 Les Amants maudits (1999),  épisode de la saison 6 de la série télévisée X-Files ;

Bande dessinée 
 Les Amants (2002),  tome de la série de bande dessinée Ring Circus.

Voir aussi 
 , titre de plusieurs oeuvres